Болгари — село в Болгарии
 Болгари — в Бургасской области;
 Болгари — в Габровской области.